Роберваль — многозначный термин.

Топоним
 Роберваль — муниципалитет в департаменте Уаза, региона О-де-Франс во Франции.
 Роберваль — город в провинции Квебек в Канаде.

 Фамилия
 Роберваль, Жан-Франсуа де (1500—1560) — французский путешественник, государственный деятель.
 Роберваль, Жиль (1602—1675) — французский математик, механик, астроном и физик.